Théodore Agrippa d'Aubigné, né le  au château de Saint-Maury près de Pons, en Saintonge, et mort le  à Genève, écrivain et poète français protestant de l'époque baroque ;
 Nathan d'Aubigné, (1601 à Nancray (Gâtinais) - 1669 à Genève), médecin, mathématicien, astrologue, fils naturel d'Agrippa d'Aubigné ;
 Constant d'Aubigné (v. 1585 - 1647), chevalier, fils d'Agrippa d'Aubigné et père de Madame de Maintenon ;
 Françoise d'Aubigné, (1635, Niort - 1719, Saint-Cyr-l'École), plus connue comme Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV ;
 Saint-Aubin-d'Aubigné, commune française ;
 Famille Merle d'Aubigné
 Jean-Henri Merle d'Aubigné, (, Les Eaux-Vives, près de Genève - ), pasteur suisse et historien de la Réformation ;
 Le canton de Saint-Aubin-d'Aubigné, division administrative française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ;

Voir aussi 

 Aubigné.